Гореловское сельское поселение — муниципальное образование в Брейтовском районе Ярославской области России. Административный центр — село Горелово.

История 
Гореловское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы Гореловского сельского поселения установлены в административных границах Гореловского и Севастьянцевского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения (образованного в границах 2 сельских округов: Гореловского и Севастьянцевского) входят 40 населённых пунктов.

Законом Ярославской области № 66-з от 12 ноября 2019 года были упразднены деревни Вязовики и Крохино Севастьянцевского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Гореловского сельского поселения

Сельские поселения Ярославской области